Le club féminin du FC Honka (aussi appelé Football Club Honka Espoo) est un club de football féminin finlandais basé à Espoo.

Cette équipe est celle qui remporte le championnat de Finlande de football féminin 3 fois consécutivement, de 2006 à 2008.

Histoire

Palmarès 
 Championnat de Finlande 
 Champion (4) : 2006, 2007, 2008, 2017
 Coupe de Finlande 
 Vainqueur (2) : 2009, 2014 et 2015
 Finaliste (2) : 2007 et 2016
 Coupe de la Ligue finlandaise 
 Vainqueur (2) : 2007 et 2008
 Finaliste (1) : 2012

Effectif professionnel actuel 
 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Notes et références 

Club féminin de football en Finlande
Club sportif à Espoo